Humboldtiana ultima är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1927. Humboldtiana ultima ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ultima